J5, J 5 oder J-5 steht für:

 Lebensmittelschlüssel für Brotaufstriche und Fettaufstriche, siehe Bundeslebensmittelschlüssel#Lebensmittel Haupt- und Untergruppen (Stelle 1+2)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Guinea-Bissau
 Hiller J-5, ein Hubschraubermodell
 HMS J5, ein britisches U-Boot
 JAC J5, chinesisches Pkw-Modell
 John 5 (* 1970), ein US-amerikanischer Musiker und Gitarrist
 Jurassic 5, eine US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe
 Peugeot J5, ein leichtes Nutzfahrzeug, siehe Fiat Ducato#Fiat Ducato I/Alfa Romeo AR6/Citroën C25/Peugeot J5/Talbot Express (Typ 280/290, 1982–1994)
 Piper J-5, ein ziviles Leichtflugzeug
 Ranger (Yacht), Segelnummer der America’s Cup Yacht
 Planung, Abteilung im Streitkräfteführungskommando des Österreichischen Bundesheers
 Shenyang J-5, die chinesische Lizenzfertigung des sowjetischen Jagdflugzeuges MiG-17, siehe Mikojan-Gurewitsch MiG-17#Shenyang J-5
 Svenska Aero Jaktfalken, ein Ende der 1920er Jahre entwickeltes schwedisches Jagdflugzeug
 The Jackson Five, eine US-amerikanische Soul-Band
 Wright J-5, ein luftgekühlter 9-Zylinder-Sternmotor
 den Johnson-Körper J5, die Fünfeckskuppel

J5